PUN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Punia (Repubblica Democratica del Congo)
 Prezzo unico nazionale dell'energia elettrica